Centro Televisivo Vaticano (CTV) – Watykański Ośrodek Telewizyjny
 CTV Television Network – prywatny kanadyjski nadawca telewizyjny
 CTV Prince Albert – stacja telewizyjna należąca do CTV Television Network
 Corpo Truppe Volontarie (CTV) – włoski wojskowy korpus ekspedycyjny

Zobacz też 
 ČTV